Paganelli est un nom propre italien et corse qui peut faire référence à :

Répartition géographique en France 
Le nom de famille italien Paganelli est également attesté en France, essentiellement en Corse-du-Sud, département où l’on compte 111 naissances sur 146 naissances pour la France durant la période 1891-1915.

Patronyme 

  (1899-1980), homme politique et dirigeant sportif italien ;
  (1914-), basketteur italien ;
 Bernardo Paganelli di Montemagno (1080 ca-1153), nom de naissance du pape italien Eugène III ;
  (1545-1624), architecte et religieux italien ;
  (1929-), homme politique italien ;
 Giuseppe Antonio Paganelli (1710-avant 1764), chanteur et compositeur italien (1710-avant 1764) ;
 , plus connu par son pseudonyme Giuseppe Aventi (1893-1973), antifasciste, essayiste et traducteur italien ;
 Laurent Paganelli, journaliste et ancien footballeur français (1962-) ;
  (1960), footballeur italien ;
 Sauveur Paganelli, haut fonctionnaire et essayiste français (1888 - 1979) ;
  (1956-2015), patineur artistique à roulettes italien.

Divers 
 Paganelli, une entreprise italienne de construction de voitures de sport ;
 , stade couvert de la ville italienne de Sassuolo.

Références